Euroliga v basketbale žen (FIBA EuroLeague Women) je nejvyšší evropská soutěž ženských basketbalových družstev (na klubové úrovni). Vítěz Euroligy hraje s vítězem EuroCupu o Superpohár.

Historie 
Soutěž se hraje od roku 1958, stejně jako mužská Euroliga. Až do roku 1996 se hrála pod jménem Pohár mistrů evropských zemí v basketbalu žen (PMEZ). V tomto roce se přejmenovala na Euroligu v basketbalu žen. Od svého založení se hraje každý rok.

V rámci opatření proti nemoci covidu-19 byla v roce 2020 sezóna nejdříve v březnu pozastavena, a poté definitivně předčasně ukončena a nebyl vyhlášen vítěz tohoto ročníku.

V roce 2022 byly ze soutěže vyloučeny tři ruské týmy - UGMK Jekatěrinburg, Dynamo Kursk a MBA Moskva - z důvodu ruské invaze na Ukrajinu. UGMK Jekatěrinburg byl vítězem posledních tří ročníků.

Přehled finalistů 

* označeno skóre družstva, které hrálo doma.

Nejúspěšnější kluby soutěže

Odkazy

Reference

Související články

Soutěže ženy 

 EuroCup žen
 Superpohár

Soutěže muži 

 Euroliga
 ULEB Eurocup

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

 
Evropský pohár
Basketbalové soutěže